Yazigi ist der Familienname folgender Personen:

 Nasif al-Yazigi (1800–1871), libanesischer Dichter und Philologe
 Ibrahim al-Yazigi (1847–1906), libanesischer Philologe, Dichter und Journalist; Sohn von Nasif
 Johannes Yazigi, besser bekannt als Johannes X. (Patriarch von Antiochien) (* 1955), rum-orthodoxer Patriarch und orthodoxer Liturgiewissenschaftler
 Pavlos Yazigi, besser bekannt als Bulos Jasidschi (* 1959), Metropolit; Bruder von Johannes X.